św. Hugo z Rouen (zm. 730) – biskup Rouen, Paryża i Bayeux
 św. Hugo z Lincoln (1140-1200) – kartuz, biskup Lincoln

Zobacz też:
 Święty Hugon
 Błogosławiony Hugo